Die Tour de Tirol ist ein Etappenlauf über insgesamt ca. 75 km, der seit 2006 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Söll am Wilden Kaiser stattfindet.

Organisation 
Kernstück ist der Kaisermarathon Söll, ein Bergmarathon, der die zweite Etappe bildet. Dieser war 2009 Schauplatz der Berglauf-Langdistanz-Weltmeisterschaft.

Während des Pölven Trails am Sonntag findet auch immer ein Kinderlauf statt. Ein Staffel-Bewerb am Freitag beim Söller Zehner rundet das Laufangebot ab.

Etappen

Alpbachtaler Zehner / Söller Zehner 
Der Alpbachtaler Zehner ist ein 10-km-Lauf im Zentrum von Reith. Eine leicht kupierte Runde von 2,5 km ist viermal zu absolvieren. Vor dem eigentlichen Rennen finden Kinderläufe statt.

Seit 2011 finden alle drei Etappen der Tour de Tirol in Söll statt. Der Söller Zehner ist ein 10-km-Lauf der durchs Zentrum von Söll in drei kupierten Runden zu je 3,31 km führt.
Vor dem Söller Zehner findet alljährlich der Kinder- & Jugendlauf statt.

Kaisermarathon Söll 
Der Start des Kaisermarathons ist in Söll (698 m). Die erste Hälfte führt durch die Orte Scheffau und Ellmau. Nach einem Anstieg auf den Hartkaiser (1555 m) geht es bergab zum Hexenwasser (1140 m), das nach 38,6 km erreicht wird. Das Schlussstück ist ein steiler Anstieg auf den Gipfel der Hohen Salve (1829 m).

Halbmarathon / Pölven Trail 
Der „Kaiserwinkl-Halbmarathon“ war ein Halbmarathon, bei dem der Walchsee viermal umrundet wurde. Der extrem flache Halbmarathon führte in sieben Runden zu je 2,988 km durch Söll und fand von 2006 bis 2011 statt.

Seit 2014 ersetzt der „Pölven Trail“ den Halbmarathon am Sonntag: Auf Schotterwegen und über 23 km mit insgesamt 1200 hm geht es mit nur 2 km asphaltierten Strecken Richtung Pölven und wieder zurück nach Söll.

Statistik

Siegerlisten

Söller Zehner – 10 km

Kaisermarathon – 42 km

Halbmarathon / Pölven Trail – 23 km 
Seit 2014 ersetzt der Pölven Trail den Halbmarathon am Sonntag.

Gesamtwertung

Entwicklung der Finisherzahlen

Hohe Salve Ultra Trail 
Zum 15-Jahr Jubiläum gab es einen einmaligen ULTRA-Lauf mit 75 km Samstag.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Laufbericht von der Tour de Tirol 2009 auf laufspass.com
 Laufbericht von der Tour de Tirol 2009 auf laufkultur.de
 Laufberichte und Meldungen von der Tour de Tirol auf marathon4you.de

Fußnoten 

Bergmarathon
Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Sportveranstaltung in Tirol
Reith im Alpbachtal
Sport (Söll, Tirol)
Walchsee